CTH Maroc (Centre Technique d’Hygiène Maroc) est une filiale agricole du Groupe CTH crée en 2009 et dirigée par Younous Roudani. Elle est l'extension de la société mère Groupe CTH, qui étend son concept de "Global Solution" à l’international. 

Distributeur du groupe français sur le territoire marocain, CTH Maroc fournit des choix de produits et matériaux fabriqués et expédiés depuis l’hexagone, ainsi que des services pour accompagner les producteurs locaux. Spécialiste en exploitation et en production agricole, la filiale marocaine est adaptée aux spécificités du marché marocain. L'équipe du groupe, doté d’ingénieurs, nutritionnistes, chimistes, agronomes et experts galéniques, conçoit des solutions durables dans le domaine de l'agriculture et de la préservation de l'environment. CTH Maroc participe à l'élaboration et à la conception d'une diversité de gammes conçu pour soutenir la productivité, la sécurité et la santé dans le domaine agricole, secteur pilier de développement pour la société marocaine.

Histoire

Les origines du groupe 
Fondé en 1982 par Jacques Ritton, le Groupe CTH (Compléments nutritionnels, Traitement de l’eau et Hygiène) est un fabricant de solutions agricoles basé à Romans-sur-Isère en France. Ces activités se scindent entre le Pôle Bâti, spécialiste en rénovation thermique de l’habitat (toiture et comble, murs extérieurs et huisserie), et le Pôle Agri-agro, fournisseur majeur de produits, matériels et services dans le secteur de l’agriculture et de l'élevage (compléments alimentaires, traitement de l’eau et hygiène) à l'échelle nationale et internationale, guidé par son concept Global Solution.

Développement 
En 2005, le groupe construit SOLUTIO, son propre laboratoire de microbiologie, permettant ainsi le développement et la validation de ses propres formules en matière d’hygiène de l’eau, de l’air et des surfaces ainsi qu’en nutrition et santé animale et végétale.

Via des équipes de R&D, Groupe CTH conçoit des produits issus de produits chimiques et de ressources naturelles. A ce jour, le groupe compte une trentaine de formules homologuées.

En 2009, CTH créée CTH Maroc, CTH Swiss et CTH turkey avec pour but de créer une dimension internationale pour l’entreprise. Ces filiales du groupe collaborent également avec des partenaires locaux de 15 autres pays comme la Roumanie, le Pakistan, la Russie, l’Algérie ou encore l’Espagne.

En 2014, l’entreprise rachète Carbu’arc (adjuvant phytosanitaire) et OXENA (javel et détergents d’une capacité de 50.000 tonnes/an). En 2018, elle acquiert OCEADIS (conseils et nutrition pour élevages) et accroît ses capacités dans le domaine de la vente directe et du conseil.

Le Groupe CTH investit dans la lutte contre le cancer du sein, en soutenant l’association Agir et, grâce au programme ADIVALOR, récupère et recycle une grande partie de ses bidons.

Depuis, le groupe français a créé CTH Iberica, sa 4ème filiale.

Acteur du développement Durable au Maroc 

Spécialisé en traitement de l’eau, produits d’hygiène, produits de biosécurité, nutriments et engrais, CTH Maroc intervient auprès des éleveurs et des agriculteurs, en favorisant la santé et la productivité des élevages et des cultures. Ce groupe tente d’assurer la sécurité alimentaire, en protégeant le patrimoine animal et végétal dans une démarche d'accroissement des rendements afin de garantir l’autosuffisance alimentaire de la population marocaine et le développement de l’export. CTH Maroc soutient le développement durable du Maroc à travers trois axes clés: compléments alimentaires, traitement de l’eau et hygiène en milieu agricole.

Bioprotection et Biosécurité 
En adéquation avec la société mère française CTH, CTH Maroc agit dans une logique de prévention sanitaire et de biosécurité. Ces domaines d’intervention sont mis en place dans toutes les régions du Maroc où les équipes CTH sont déployées pour assurer la sécurité et la santé de tous types de production agricoles. CTH Maroc adopte les principes de bioprotection et de biosécurité dans un souci de protection de la santé publique, de la production agricole et de l’environnement. Cette démarche vise également à permettre aux agriculteurs et aux éleveurs d’être en conformité avec les réglementations nationales et internationales qui jalonnent le secteur.

L'équipe de CTH Maroc 
L’équipe commerciale de CTH Maroc est composée d’une dizaine d’employés. Les technico-commerciaux au sein de cette équipe parcourent le pays et ses campagnes à la rencontre des exploitants agricoles pour leur offrir une disponibilité et un accompagnement adaptés aux spécificités locales ou individuelles tout au long de l’année. Cette proximité entre la société et ses clients facilite l'anticipation des besoins du marché.

Repères historique

Chiffres Clés 

 13 années d’expérience et d'existence sur le marché.
 20 collaborateurs, dont 8 au siège de Had Soualem, 10 commerciaux, et 2 en transport et logistique.
 85% des parts de marché sur le marché du traitement de l’eau.
 45% des parts de marché sur le marché de l’hygiène animale.

Notes et références 

Entreprise ayant son siège au Maroc